In der Liste der Pflichtspiele zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln sind alle Pflichtbegegnungen zwischen den ersten Herrenmannschaften der rheinischen Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach und 1. FC Köln hinterlegt. Aufgrund der geografischen Lage und der geringen Entfernung der Städte voneinander wird vor allem bei dieser Begegnung der beiden Mannschaften vom Rheinischen Derby gesprochen. Die Liste beinhaltet alle Pflichtspiele beider Mannschaften seit dem ersten Aufeinandertreffen im Jahr 1912 bis zum 9. Spieltag der Bundesliga-Saison 2022/23. Es stellt eines der am häufigsten ausgetragenen Fußballderbys in Deutschland dar.

Während dieser Zeit fanden 128 Pflichtbegegnungen zwischen den beiden Mannschaften statt. Bevor der 1. FC Köln durch einen Zusammenschluss der Fußballvereine Kölner BC 01 und der SpVgg Sülz 07 im Jahr 1948 gegründet wurde, trafen Borussia und der Kölner BC 01 aufeinander.

Zum ersten Mal in regelmäßigen Abständen trafen beide Mannschaften in der Oberliga West aufeinander. Dort fand die Partie zwischen 1950/51 und 1962/63 insgesamt 22 Mal statt, bevor die Fußball-Bundesliga gegründet wurde. Der 1. FC Köln gehört dieser aufgrund eines ersten Tabellenplatzes in der Oberliga West der Saison 1962/63 als Gründungsmitglied seit der Saison 1963/64 mit kurzen Unterbrechungen an. Borussia Mönchengladbach stieg zur Saison 1965/66 als Meister der Regionalliga West in die Bundesliga auf und musste zwei Mal (in den Spielzeiten 1999/2000 und 2007/08) in die 2. Fußball-Bundesliga absteigen. Infolgedessen gab es bislang auch vier Partien der Mannschaften in der 2. Fußball-Bundesliga.

Übersicht der Spiele

Duelle der Borussia mit dem Vorgängerverein des FC, dem Kölner BC 1901 (1912 bis 1932)

Oberliga West Saison 1950/51 bis 1962/63

Westdeutscher Pokal Saison 1959/60

Bundesliga von 1965/66 bis 2022/23

2. Bundesliga 1999/2000, 2007/08

DFB-Pokal

UEFA-Pokal

Bilanz

Bilanzen der Vereine in aktuellen und historischen Wettbewerben 
Die nachfolgende Tabelle gibt den Stand nach der Begegnung des 9. Spieltages der Bundesliga-Saison 2022/23 am 9. Oktober 2022 an.

Die zehn Duelle zwischen der Borussia und dem Vorgängerverein des FC Kölner BC 01 sind nicht in der offiziellen Statistik enthalten.

Heimbilanzen der Vereine in der Bundesliga 
Stand der nachfolgenden Angaben: nach der Begegnung des 9. Spieltages der Bundesliga-Saison 2022/23 am 9. Oktober 2022.

 Borussia Mönchengladbach
27 Siege, 9 Unentschieden, 12 Niederlagen; Tordifferenz 92:57

 1. FC Köln
15 Siege, 7 Unentschieden, 25 Niederlagen; Tordifferenz 71:96

Personen, die für beide Vereine aktiv waren

Spieler

Funktionäre 
In der nachfolgenden Tabelle werden Personen aufgezählt, welche in beiden Vereinen als Funktionär oder bei einem als Spieler und beim jeweils anderen als Funktionär gewirkt haben.

Weblinks

Quellenangaben und Einzelnachweise 

Anmerkungen

Besondere Ereignisse

!Monchengladbach, Borussia
Borussia Monchengladbach, 1. FC Koln
!
Fußballderby